Col termine "stazione di Birori" ci si può riferire alle seguenti fermate ferroviarie al servizio del comune sardo di Birori:
 Stazione di Birori (ARST): fermata ferroviaria lungo la ferrovia Macomer-Nuoro
 Stazione di Birori (FS): fermata ferroviaria dismessa lungo la ferrovia Cagliari-Golfo Aranci.